Die Irish Premier League 2004/05 war die 104. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Sie begann am 25. September 2004 und endete am 30. April 2005. Glentoran FC wurde zum 22. Mal Meister.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison auf eu-football

Einzelnachweise 

2004/05
Fußballsaison 2004/05